

Persone
 Billy Unger (1995) – attore statunitense
 Caroline Unger (1803-1877) – contralto ungherese, anche nota in Italia come Carolina Unger
 Daniel Unger (1978) – triatleta tedesco
 Deborah Kara Unger (1966) – attrice canadese
 Felix Unger (1946) – medico e accademico austriaco
 Franz Unger (1800-1870) – botanico, paleontologo e fisiologo vegetale austriaco
 Georg Christian Unger (1743-1799) – architetto tedesco
 Göran Unger (1958) – cestista svedese
 Irwin Unger (1927-2021) – storico e accademico statunitense
 Max Unger (1986) – giocatore di football americano statunitense
 Tobias Unger (1979) – atleta tedesco
 Werner Unger (1931-2002) – calciatore tedesco

Altro
 31984 Unger – asteroide della fascia principale